Montserrat Roig i Fransitorra, een Catalaanse schrijfster
 Montserrat Roig de Puig, een filmactrice